Brădeanca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brădeanca (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Brădeanca (Buzău), Dorf im Kreis Buzău